Vitek ou Vítek peut faire référence à :
Witold "Vitek" Kiełtyka (1984–2007), musicien polonais,
, éducateur américain,
 (1962- ), chanteur et acteur tchèque,
Zdeněk Vítek (1977- ), athlète tchèque,
(30253) Vítek, astéroïde.

Voir aussi
 Róbert Vittek (né en 1982), footballeur slovaque.
 Witek (homonymie)

Homonymie de patronyme